Cincinnati Masters 2005 или в честь спонсора — Western & Southern Financial Group Masters and Women’s Open 2005 — 104-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в американском городе Мейсон и являющегося частью тура ATP в рамках серии Мастерс и тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2005 году турнир прошёл с 18 июля по 24 июля у женщин и с 15 августа по 22 августа у мужчин. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, подготовительную к сентябрьскому Открытому чемпионату США. Одиночные соревнования среди мужчин также входили в зачёт бонусной US Open Series.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Андре Агасси
 в женском одиночном разряде —  Линдсей Дэвенпорт
 в мужском парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз
 в женском парном разряде —  Марлен Вайнгартнер и  Джилл Крейбас

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Энди Роддика со счётом 6-3, 7-5.
 Федерер выигрывает 9-й одиночный титул в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роддик сыграл 6-й одиночный финал в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 
 Патти Шнидер обыграла  Акико Моригами со счётом 6-4, 6-0.
 Шнидер выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Моригами сыграла дебютный одиночный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Мужчины. Парный турнир 

 Йонас Бьоркман /  Максим Мирный обыграли  Уэйна Блэка /  Кевина Ульетта со счётом 7-6(3), 6-2.
 Бьоркман выигрывает 5-й парный титул в сезоне и 42-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает в 2-й раз (до этого в 1999 году).
 Мирный выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
 Лора Гренвилл /  Абигейл Спирс обыграли  Квету Пешке /  Марию-Эмилию Салерни со счётом 3-6, 6-2, 6-4.
 Гренвилл выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Cincinnati Masters
 ATP Тур 2005
 WTA Тур 2005
 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

США
Теннис
Июль 2005 года
Август 2005 года
2005